Уи́льям Ра́нкин «Уилл» Па́ттон (; род. 14 июня 1954, Чарлстон, Южная Каролина, США) — американский актёр кино и телевидения, известный по фильмам «Армагеддон», «Угнать за 60 секунд» и «Каратель», а также по телесериалу «Рухнувшие небеса».

Биография 
Родился в семье Билла Паттона, сценариста и преподавателя актёрского мастерства и режиссуры и одновременно лютеранского священнослужителя, капеллана Университета Дьюка. Был третьим ребёнком в семье. Вырос на ферме, где родители организовали приёмное воспитание для трудных подростков. Учился в Школе искусств Университета Северной Каролины и в актерской студии в Нью-Йорке.

Завоевал две премии Obie лучшему актёру за роли в спектаклях по пьесам Fool for Love Сэма Шепарда и What Did He See? Ричарда Формана.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины